KC Ten è il decimo album dei KC and the Sunshine Band.

Tracce

Collegamenti esterni